Coville ist der Familienname folgender Personen:
 Alfred Coville (1860–1942), französischer Historiker
 Frederick Vernon Coville (1867–1937), amerikanischer Botaniker

Coville steht für:
 Lake Coville, einen See in Alaska
 Mount Coville, einen Berg in Alaska
 Coville Creek, einen Fluss in Alaska